Alain Schmitz (né en 1948), homme politique français
André Schmitz (1929-2016), écrivain belge
Arnold Schmitz (1893-1980), musicologue allemand
Andreas Schmitz (?-), herpétologiste allemand
Bram Schmitz (né en 1977), coureur cycliste néerlandais
Bruna Schmitz (né en 1990), surfeuse professionnelle brésilienne
Bruno Schmitz (1858-1916), architecte allemands
Cécile Schmitz (née en 1954), dessinatrice belge de bande dessinée
Claude Schmitz (né en 1979), écrivain et metteur en scène belge
Élie Robert Schmitz (1889-1949), pianiste et compositeur franco-américain
Eugene Schmitz (1864-1928), homme politique américain (USA)
Hermann Josef Schmitz (1936-2016), homme politique allemand
Isidore Pierre Schmitz (1820-1892), général français
Jean-Pierre Schmitz (1932-2017), coureur cycliste luxembourgeois
Jeanne Schmitz (1891-1979), écrivain mystique belge
Kim Schmitz ou Kim Dotcom (né en 1974), Pirate informatique et fondateur de Megaupload
Lukas Schmitz (né en 1988), footballeur allemand
Nicolas Schmitz (1768-1851), militaire français
Olivier Schmitz (1966-), gouverneur de la province de Luxembourg
Oscar A. H. Schmitz (1873-1931), écrivain allemand
Petra Schmitz (née en 1972), femme politique belge
Rafael Schmitz (né en 1980), footballeur brésilien
Richard Schmitz (1885-1954), homme politique autrichien
Sabine Schmitz (1969-2021), pilote automobile allemande
Sybille Schmitz (1909-1955), actrice allemande
Wilhelm Schmitz (1864-1944), architecte allemand

Voir aussi 
 Schmitz Cargobull, entreprise allemande
 Villa Schmitz, villa construite à Nice par Victoire Schmitz.